Osoby o tym nazwisku:
 Mario Vrančić – bośniacki piłkarz
 Vjekoslav Vrančić – chorwacki wojskowy, polityk i pisarz